Nausis ist der Name folgender Orte in Hessen:

 Nausis (Bebra), ein wüst gefallener Ort im Kreis Hersfeld-Rotenburg
 Nausis (Knüllwald), ein Ortsteil von Knüllwald im Schwalm-Eder-Kreis
 Nausis (Neukirchen), ein Stadtteil von Neukirchen im Schwalm-Eder-Kreis
 Nausis (Spangenberg), ein Stadtteil von Spangenberg im Schwalm-Eder-Kreis

Siehe auch
 Nausiß, ein Ortsteil von Herrnschwende im Landkreis Sömmerda, Thüringen